Сезон 1984/1985 стал для Ювентуса 83-м в Чемпионате Италии. Клуб окончил чемпионат на 6-м месте, но взял два еврокубка, выиграв в финалах у Ливерпуля. Финал Кубка европейских чемпионов омрачился трагедией на стадионе «Эйзель», в результате которой погибло 39 болельщиков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

1/8 финала

1/4 финала

Кубок чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок УЕФА

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки